Тороро — топоним.

 Тороро (город) — город в Уганде.
 Тороро (округ) — округ в Уганде.